Le tournoi du Mexique 2012 est un tournoi de tennis professionnel masculin qui se tient du 27 février au 4 mars à Acapulco.

Faits marquants 
 Le tenant du titre David Ferrer remporte le tournoi en simple pour la  en s'imposant en finale face à Fernando Verdasco. Il remporte son  ATP en simple.
 En double, David Marrero et Fernando Verdasco s'imposent en finale face à Marcel Granollers et Marc López. Il s'agit respectivement de leur  et  en double.

Résultats en simple 
 Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invités)

Tableau final

Résultats en double

Têtes de série

Tableau final

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Saison 2012 de l'ATP
 Tournoi de tennis du Mexique (WTA 2012)

Liens externes 
  Site officiel
 
 

Mexique
ATP 2012
Sport au Mexique en 2012
Tennis en février 2012
Tennis en mars 2012